Osoby o tym nazwisku:
 Alfons Proske – niemiecki prawnik i urzędnik państwowy
 Carl Proske – niemiecki muzykolog
 Jenn Proske – kanadyjsko-amerykańska aktorka
 Uwe Proske – niemiecki szermierz, olimpijczyk
 Werner Proske – polski lekkoatleta